Hana Birnerová e Erika Sema erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Reinert Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elizaveta Ianchuk e Julia Mayr che hanno battuto in finale Cecilia Costa Melgar e Daniela Seguel 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Nikola Hofmanová /  Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (primo turno)

 Marina Mel'nikova /  Nicole Rottmann (quarti di finale) 
 Elise Tamaëla /  Scarlett Werner (primo turno, ritiro per un incidente a Tamaëla)

Tabellone

Note 
 

Reinert Open 2011